Nom del fruit, similar a un pèsol menut, de certes espècies de plantes del gènere Lathyrus
 Guixonera, (Lathyrus cicera)
 Guixó groc, (Lathyrus laevigatus)
 Guixó muntanyenc o veça de muntanya, (Lathyrus linifolius)
 Guixó negre, (Lathyrus niger)
 Guixó senzill, (Lathyrus nissolia)
 Guixó esfèric, (Lathyrus sphaericus)
 Guixó de Tànger, (Lathyrus tingitanus)
 Guixó tuberós o guixera borda, (Lathyrus tuberosus)
 Guixó primerenc, (Lathyrus vernus)
 Guixó angulós o veça cantelluda, (Lathyrus angulatus)